Анатолий Иванович Акаевский (29.06.1893, с. Верхняя Ярославка, Тамбовская губерния — 21.10.1982, Москва) — советский учёный в области ветеринарной анатомии, лауреат Сталинской премии (1952).

Биография 
Окончил Казанский ветеринарный институт (1918). В 1918—1920 работал в Сибирском сельскохозяйственном институте (Омск). После выделения ветеринарного факультета в самостоятельный вуз — доцент, профессор, проректор по учебной и научной работе Омского ветеринарного института.

По совместительству заведующий кафедрой анатомии сельскохозяйственных животных ОмСХИ (1933—1944).

Позднее работал заведующим кафедрой анатомии и гистологии Белоцерковского ветеринарного института (1947—1950), заведующий кафедрой анатомии в Московском химико-технологическом институте мясной и молочной промышленности (1950—1973).

Автор более 200 научных работ, в том числе монографий и учебников. В соавторстве с профессором А. Ф. Климовым написал учебник «Системная анатомия домашних животных с основами гистологии», изданного в семи выпусках (M., 1931—1934), затем они были объединены в три тома под названием «Анатомия домашних животных» (М., 1937). Последующие издания с изменениями и дополнениями выходили под его редакцией в двух томах (М., 1941, 1949, 1952, 1955). В 1952 г. учебник был удостоен Сталинской премии 3 степени. Он переведён на сербский, венгерский, польский, монгольский, корейский и китайский языки.

В последующем издавал учебник в однотомном оформлении, выдержавший несколько изданий (М., 1962, 1969, 1975, 1984). Автор книги «Анатомия северного оленя» (Л., 1939).

В соавторстве с профессором Д. Я. Кринициным издал учебники «Физиология сельскохозяйственных животных с основами анатомии» (М, 1956), «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных» (М, 1960).

Профессор (1924). Доктор ветеринарных наук (1938), заслуженный деятель науки РСФСР (1970), лауреат Сталинской премии (1952). Награждён орденами Красной Звезды (1944) и «Знак Почёта», малой золотой медалью ВСХВ (1940).

Источники 
 Садырин М. А. И. Акаевский // Ом. правда. — 1945. — 14 нояб. — С. 4;
 Щетинов Л. Памяти профессора / Л. Щетинов, Ю. Юдичев // Ки- ровец [Омск]. — 1983. — 8 июня. — С. 3;
 Памяти А. И. Акаевского // Ветеринария. — 1983. — № 9. — С. 80;
 Червоненко В. Н. Акаевский Анатолий Иванович // Учёные Омского сельскохозяйственного института (1918—1993): профессора, доценты — руководители вуза, деканы, заведующие кафедрами, руководители отделов / В. Н. Червоненко. — Омск, 1994. — С. 8;
 Анатолий Иванович Акаевский: (К 110-летию со дня рождения) // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. — 2003. — № 4. — С. 128: портр.;
 Акаевский Анатолий Иванович // Золотой фонд (доктора наук, профессора): биогр. справ. — Омск, 2003. — С. 9-10: портр.;
 Белокрыс М. А. Акаевский Анатолий Иванович / М. А. Белокрыс, И. Г. Трофимов, Г. А. Хонин // Энциклопедия города Омска. — Омск, 2011. — Т. 3, кн. 1. — С. 21-22;
 Таскаев И. Анатолий Иванович Акаевский // В Сибирь влюбленные. — Омск, 2011. — С. 11-13: портр.;
 http://www.rulit.me/authors/akaevskij-anatolij-ivanovich . - 27.07.2017
 http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf 

Выпускники Казанской академии ветеринарной медицины
Ветеринары СССР
Преподаватели Омского аграрного университета
Доктора ветеринарных наук